Шта́йнерт () — немецкая фамилия.

 Штайнерт, Кристин (род. 1987) — немецкая бобслеистка.
 Штайнерт, Отто (1915— 1978) — немецкий фотограф.